Азарх — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Азарх Борис Абрамович — радянський інженер, автор книги «Про наслідки шкідництва в текстильній промисловості» (1932).
 Азарх Раїса Мойсеївна — учасниця громадянської війни, лікар, радянська письменниця. Кавалер ордена Червоного Прапора.
 Азарх Юлія Семенівна — російський мовознавець, доктор філологічних наук.

Подвійні прізвища 
 Азарх-Опалова Євгенія Емануїлівна — радянська актриса театру і кіно.

Єврейські прізвища